DL sau Dl poate fi:
 Delhi, teritoriu federal în India, codul ISO 3166-2:IN
 Delta Air Lines, codul IATA al acestei companii aeriene
 Doză letală
 <dl>, element XHTML și HTML
 Dl., prescurtare pentru „Domnul”
 dl, prescurtare pentru „Download”